Mezzo  — в переводе с итальянского «средний», «середина», «наполовину». Слово широко используется в музыкальной терминологии.

 Mezzo (среда рабочего стола) — среда рабочего стола для Symphony OS;
 Mezzo (телеканал) — французский телеканал, посвящённый классической и этнической музыке, опере, балету и джазу;
 Меццо-сопрано — женский певческий голос;
 Меццо-тинто — вид гравюры на металле.

Примечания